Высотский — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Высотский, Григорий Яковлевич (1781—1849) — русский врач, доктор медицины, действительный статский советник, председатель Московского физико-медицинского общества.
 Высотский, Константин Семёнович (1864—1938) — русский художник, график и иллюстратор.
 Высотский, Михаил Тимофеевич (1791—1831) — русский гитарист-семиструнник и композитор.
 
 Высотский, Орест Николаевич (1913—1992) — сын Николая Гумилёва и Ольги Николаевны Высотской, автор книги о Николае Гумилёве.
 Высотский, Сергей Сергеевич (1908—1986) — советский языковед.

